

Cinéma 

 Le Fleuve est un film de Jean Renoir sorti en 1951 dédié au Gange ;
 Le Fleuve est un film de Mama Keïta sorti en 2003.

Musique 

 Le Fleuve est une chanson du groupe Noir Désir sur l'album Veuillez rendre l'âme (à qui elle appartient) sortie en 1989 ;
 Le Fleuve est un album de Gilles Servat sorti en 1992.